Der englische Begriff Shedding (dt.: „abwerfen“) wird in der Molekularbiologie für folgende Prozesse verwendet:

 Antigen-Shedding, das Abstoßen von Antigenen von der Zellmembran von Körperzellen
 Ectodomain-Shedding, die proteolytische Abtrennung der extrazellulären Domänen (Ektodomänen) von Membranproteinen